Абросьево — название населённых пунктов в России:

 Абросьево — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Абросьево — деревня в Любытинском районе Новгородской области.